Maquis (album), muziekalbum van Red Zebra
 Maquis (Franse verzetsbeweging)
 Maquis (Spaanse verzetsbeweging)
 Maquis (Star Trek)
 Maquis (vegetatievorm)